«Сегоднячко-Питер» — информационная программа, выходившая на 11 канале, который с 16 апреля 2001 назывался «ТНТ-Петербург», в период с 1 сентября 1998 года по 28 сентября 2001 года в жанре «народных новостей».

История 
31 августа 1998 года в эфире НТВ прошёл телемост при участии компании «Метроком» между студией московского «Сегоднячко» и студией «Сегоднячко-Питер», где находились все журналисты петербургской программы.

Продюсером был Феликс Невелев, он же и вёл программу.

По четвергам шёл специальный выпуск со звездой вместо одного из ведущих, который назывался «Сегоднячко-Питер Плюс». Программа выходила в эфир по будним дням в 20:30, а по воскресеньям в 20:30 выходила программа-дайджест под названием «Сегоднячко-Питер Дайджест». По окончании программы выходила рубрика «Завтречко», рассказывающая о погоде и не только, её вела Людмила Ширяева.

1 сентября 2001 года в эфире программы был показан фильм о журналистах петербургского «Сегодячко», который был повторён 28 сентября, в день последнего эфира.

После закрытия петербургского «Сегоднячка» программа выходила как рубрика в рамках московского «Сегоднячко», где шли репортажи из Петербурга, которые вёл Сергей Елгазин.

До 2000 года на НТВ в 7:15 выходил 15-минутный выпуск программы «Сегоднячко-Питер».

Журналистский состав

Ведущие 
 Феликс Невелев
 Людмила Ширяева
 Полина Чехова
 Аркадий Шароградский
 Виктор Набутов
 Александр Лушин

Журналисты 
 Сергей Елгазин
 Алик Гайнанов
 Дарья Кохренидзе
 Ольга Пескова
 Родион Чепалов
 Алексей Нарицын и другие

См. также 
 Сегоднячко
 Людмила Ширяева
 Феликс Невелев
 Родион Чепалов

Примечания

Ссылки 
 Сообщающиеся каналы

Телевидение в Санкт-Петербурге
Телепередачи, запущенные в 1998 году
Телепередачи, закрытые в 2001 году
Телепередачи России